Le nom Marino Sanudo peut faire référence à deux auteurs vénitiens :
 Marino Sanuto le Jeune
 Marino Sanuto l'Ancien